

События

Римская империя 
 Консулы Луций Юлий Урс Сервиан и Тит Вибей Вар.
 Приезд в Иудею Адриана. Во главе римской армии в Иудее поставлен Юлий Север. Вновь захваченный и разрушенный Иерусалим переименован в Элию Капитолину.
 Принят закон, улучшающий положение свободных работников.
 Окончено строительство виллы Адриана.
 Заложен мост Святого Ангела через Тибр.

Азия 
 Война с кянами (тибетцы).
 Разбиты северные хунну.

Скончались 
 Аристид Афинский — афинский философ, один из первых христианских апологетов, святой христианской церкви.
  — корейский правитель Силлы (112—134).

Галерея

См. также